La Femme qui pleure est un nom donné à plusieurs œuvres :

 La Femme qui pleure, tableau de Pablo Picasso
 La Femme qui pleure, film de 1979 de Jacques Doillon
 La femme qui pleure au chapeau rouge, téléfilm de 2010 par Jean-Daniel Verhaeghe